FCom steht für:

 ein französisches Musiklabel, siehe F Communications

FCOM steht als Abkürzung für:

 Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux de la Suisse, siehe Christliche Gewerkschaft für Industrie, Handel und Gewerbe